Krupička může být:

 jemná krupice
 dětská krupička
 kožovcovitost (onemocnění ryb)
 Krupička (příjmení)

Související články 
 Kroupa